Sachrecht bezeichnet
 das sachliche Recht (materielle Recht) im Gegensatz zum formellen Recht (Verfahrensrecht, Prozessrecht), siehe materielles Recht,
 im internationalen Privatrecht die Gesamtheit der Sachnormen im Gegensatz zu den Kollisionsnormen, siehe Sachnorm.